Durfort-Lacapelette est une commune française située dans le nord du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie.
Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Quercy Blanc, correspondant à la partie méridionale du Quercy, devant son nom à ses calcaires lacustres du Tertiaire.

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par la Barguelonne, le ruisseau du Bartac, le ruisseau de Lembenne et par divers autres petits cours d'eau.

Durfort-Lacapelette est une commune rurale qui compte  en .  Elle fait partie de l'aire d'attraction de Moissac. Ses habitants sont appelés les Durfortais ou  Durfortaises.

Géographie

Localisation 
Commune située dans le Quercy, dans la zone de production de l'AOC chasselas de Moissac.

Communes limitrophes 
Durfort-Lacapelette est limitrophe de six autres communes.

Hydrographie 
La commune est dans le bassin versant de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne. Elle est drainée par la Barguelonne, le ruisseau de Lembenne, un bras de la Barguelonne, un bras de la Barguelonne, le ruisseau de Bonnet, le ruisseau de Claveillé, le ruisseau de Couget, le ruisseau de Ferret, le ruisseau de Lanet, le ruisseau de la Thomaze, le ruisseau de Malepeyre, le ruisseau de Ménic, le ruisseau de Palorme, et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de  de longueur totale.

La Barguelonne, d'une longueur totale de , prend sa source dans la commune de Lhospitalet et s'écoule du nord-est au sud-ouest. Elle traverse la commune et se jette dans le canal de Golfech à Lamagistère, après avoir traversé .

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat du Bassin du Sud-Ouest », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo-France installée sur la commune et en service de 1993 à 2020 permet de connaître l'évolution des indicateurs météorologiques. Le tableau détaillé pour la période 1981-2010 est présenté ci-après.

Géologie et relief 
La superficie de la commune est de  ; son altitude varie de .

Voies de communication et transports 
Accès avec les routes départementales D 2 et D 16.

Milieux naturels et biodiversité 
Aucun espace naturel présentant un intérêt patrimonial n'est recensé sur la commune dans l'inventaire national du patrimoine naturel.

Urbanisme

Typologie 
Durfort-Lacapelette est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Moissac, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de moins de .

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (73,3 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (74,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
zones agricoles hétérogènes (63,1 %), forêts (25,6 %), terres arables (6 %), prairies (4,2 %), zones urbanisées (1,2 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Risques majeurs 
Le territoire de la commune de Durfort-Lacapelette est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique,  le transport de matières dangereuses. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle.

Risques naturels 
Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Barguelonne et le ruisseau du Bartac. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du  Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992, 1993, 1996, 1999, 2007, 2015 et 2018.

Durfort-Lacapelette est exposée au risque de feu de forêt du fait de la présence sur son territoire . Le département de Tarn-et-Garonne présentant toutefois globalement un niveau d’aléa moyen à faible très localisé, aucun Plan départemental de protection des forêts contre les risques d’incendie de forêt (PFCIF) n'a été élaboré. Le débroussaillement aux abords des maisons constitue l’une des meilleures protections pour les particuliers contre le feu.

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des tassements différentiels.

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 86,1 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (92 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les  dénombrés sur la commune en 2019,  sont en en aléa moyen ou fort, soit 69 %, à comparer aux 96 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM.

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune.

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 1992, 1999, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999.

Risques technologiques 
Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence.

Toponymie 
Durfort proviendrait de « Dur » qui en gaulois signifie important et « Fort » dans le sens forteresse.

Histoire 
La commune de Durfort a pris le nom de Durfort-Lacapelette en 1972 (pour éviter la confusion avec son homonyme du Tarn ou bien Durfort en Ariège).

La maison de Durfort (depuis ducs de Duras et de Lorges) est originaire de cette commune et y est connue depuis 1045. Ils ont pour berceau la motte castrale de Saint-Hilaire-de-Durfort, de nos jours simple hameau au nord-oest de la paroisse (Saint-Hilaire).

Politique et administration

Administration municipale 
Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 500 et , le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2014 est de quinze.

Rattachements administratifs et électoraux 
La commune fait partie de la deuxième circonscription de Tarn-et-Garonne de la communauté de communes Terres des Confluences et du canton du Pays de Serres Sud-Quercy (avant le redécoupage départemental de 2014, Durfort-Lacapelette faisait partie du canton de Lauzerte).

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Population et société

Démographie

Économie

Revenus 
En 2018, la commune compte  fiscaux, regroupant . La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de  ( dans le département).

Emploi 

En 2018, la population âgée de  s'élève à , parmi lesquelles on compte 75,6 % d'actifs (67,5 % ayant un emploi et 8,2 % de chômeurs) et 24,4 % d'inactifs. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des  est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Moissac, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Elle compte  en 2018, contre 235 en 2013 et 216 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 326, soit un indicateur de concentration d'emploi de 63,4 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 54,8 %.

Sur ces 326 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 102 travaillent dans la commune, soit 31 % des habitants. Pour se rendre au travail, 83,1 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,5 % les transports en commun, 5,9 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 9,5 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile).

Activités hors agriculture

Secteurs d'activités 
74 établissements sont implantés  à Durfort-Lacapelette au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département.

Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques et des activités de services administratifs et de soutien est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 21,6 % du nombre total d'établissements de la commune (16 sur les 74 entreprises implantées  à Durfort-Lacapelette), contre 14,1 % au niveau départemental.

Entreprises et commerces 
Les cinq entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont : 
 LTH, location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques ()
 Agence Technologique De Communications - Atc, commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé ()
 Ecurie La Feuillee, autres activités liées au sport ()
 Albrespy, travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux ()
 LFR Energie, travaux d'installation électrique dans tous locaux ()

Viticulture : zone de production de l'AOC chasselas de Moissac. Artisanat et commerce y sont présents.

Agriculture 
La commune est dans le « Bas-Quercy de Montpezat », une petite région agricole couvrant une bande nord  du département de Tarn-et-Garonne. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture  sur la commune est la culture de fruits ou d'autres cultures permanentes. 

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 109 lors du recensement agricole de 1988  à 80 en 2000 puis à 48 en 2010 et enfin à 41 en 2020, soit une baisse de 62 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 57 % de ses exploitations. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de  en 1988 à  en 2020. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 20 à .

Enseignement 
Durfort-Lacapelette fait partie de l'académie de Toulouse.

L'éducation est assurée sur la commune par une maternelle et une primaire.

Culture et festivités

Activités sportives 
Chasse, pétanque, randonnées pédestres,

Écologie et recyclage

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 
Le village possède un habitat très dispersé avec de nombreuses églises qui satisfaisaient à une population plus nombreuse qu'aujourd'hui. Mais à Lacapelette (hameau de la mairie) il n'y a pas présence d'une chapelle. Le monument le plus ancien est l'ancienne mairie, installée là depuis 1922.

Églises 
 Église Saint-Hubert de Saint-Hubert : Édifice situé à environ 2 km au sud de Lacapelette. Clocher-mur.
 Église Saint-Paul des Brugues. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy. Édifice daté de 1875 situé à environ 1 km au sud-est de Lacapelette. Clocher-mur.
 Église Saint-Hilaire de Durfort-Lacapelette. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy. La façade de l'édifice est surmontée d'un clocher-mur triangulaire ajouré de trois arcades. L'église dont l'origine date du  a été reconstruit partiellement au  (adjonction de deux chapelles et construction de la voûte de la nef vers 1875). La clé de voûte du chœur porte les armoiries des Castanhier qui furent seigneurs de Durfort après 1336. Clocher-mur.
 Église Saint-Martin de Montmaure. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie. L'édifice est noté dans la bulle du pape Urbain II du . Église rebâtie au  ; allongement de la nef et construction d'une fausse voûte dans le chœur, vers 1875. Clocher-mur.
 Église Saint-Sulpice de Saint-Simplice. L'édifice est référencé dans la base Mérimée et à l'Inventaire général Région Occitanie. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy. L'édifice a été reconstruit . Adjonction d'une chapelle au nord en 1863 ; reconstruction partielle entre 1895 et 1898.

Personnalités liées à la commune 

 Pierre Blaise, acteur principal du film Lacombe Lucien (de Louis Malle).

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des communes de Tarn-et-Garonne
 Anciennes communes de Tarn-et-Garonne

Liens externes 

 
 Durfort-Lacapelette sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes 
 Notes

 Cartes

Références

Site de l'Insee

Autres sources 

Commune en Tarn-et-Garonne
Aire d'attraction de Moissac